Никола́й Оле́гович Богомо́лов (30 мая 1991, Москва) — российский хоккеист, защитник. Воспитанник московского ЦСКА. В настоящее время является игроком «Химика», выступающего в ВХЛ.

Карьера 
Николай Богомолов начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе чеховского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Русские Витязи», выступая до этого за фарм-клуб «Витязя». В своём дебютном сезоне Николай провёл на площадке 63 матча, в которых он набрал 17 (4+13) очков. Более того, 29 ноября 2009 года в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» Богомолов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, в итоге в том сезоне проведя 6 матчей в КХЛ.

В следующем году Николай улучшил свои показатели, в 46 проведённых матчах отметившись 24 (9+15) результативными баллами, однако полученная травма не позволила ему вновь закрепиться в КХЛ. 15 февраля 2012 года в игре с московским «Спартаком» Богомолов забросил свою первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге.

В 2012 году принял участие за команду «Запада» в матче Кубка Вызова МХЛ в Магнитогорске, где сумел отметиться забитой шайбой.

После смены руководства в чеховском клубе, защитника Николая Богомолова отдали в аренду новому клубу ВХЛ — «Кубань» из Краснодара, где он фактически провел весь сезон 2012/13, а затем права на игрока были переданы другой команде — «Титану» из Клина.

Клинский «Титан» в результате банкротства был вынужден покинуть ВХЛ, и защитником Богомоловым заинтересовался тверской клуб ТХК, в составе которого Николай стал бронзовым призёром регулярного чемпионата ВХЛ в 2015 году.

Затем интересы игрока и руководства клуба разошлись, Николай Богомолов решил попытать в сезоне 2015/16 удачу в клубе-дебютанте ВХЛ из Дмитрова «Звезда ВДВ». Первый гол в истории дмитровского клуба забросил именно Николай Богмолов в матче против усть-каменогорским «Торпедо».

К сожалению, кризис затронул новый подмосковный клуб «Звезда ВДВ», который вынужден был распустить команду и преостановить свое участие в ВХЛ из-за финансовых проблем. После этого путь Богомолова продолжился в Пензе, в клубе «Дизель», известном своей богатой хоккейной историей. Но даже легендарная пензенская команда не сумела избежать финансовых проблем — они не позволили клубу выйти в плей-офф ВХЛ и побороться за призовые места и кубок. По итогам голосования болельщиков Николай Богомолов был признан лучшим защитником «Дизеля» в сезоне 2015/16.

Достижения 
 Чемпион Первой Лиги 2009
 Участник Кубка Вызова 2012
 Бронзовый призёр ВХЛ 2014/15
 Призёр Русской Классики 2017

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 2 апреля 2016 года
 {| class="wikitable"
!Турнир
!Команда
!Рост
!Вес
!Амплуа
!Игры
!Очки
!Штраф
!+/-
!Б
!ВП/И
!Прим.
|-
|Первенство России среди юношей(1991 г.р.)-2005.Финал
|ЦСКА(Москва)
|
|
|D
|6
|0 + 1
|0
|
|
|
|
|-
|Первенство России среди юношей 1991 г.р.-2007.Финал
|ЦСКА(Москва)
|
|
|D
|6
|0 + 4
|14
| -1
|
|
|
|-
|Чемпионат России. Первая лига. Регион «Центр»-2008/2009.
|ЦСКА-2(Москва)
|
|
|D
|6
|0 + 0
|6
|
|
|
|
|-
|Чемпионат России. Первая лига. Регион «Центр»-2008/2009.
|Витязь-2(Чехов)
|
|
|D
|31
|1 + 9
|104
|
|
|
|из ЦСКА-2,М
|-
|Чемпионат России. Первая лига. Регион «Центр»-2009.Плей-офф
|Витязь-2(Чехов)
|
|
|D
|13
|0 + 2
|10
|
|
|
|
|-
|КХЛ-2009/2010.
|Витязь(Чехов)
|
|
|D
|5
|0 + 0
|0
| -3
|0
|8:35
|в Русские витязи,Ч
|-
|МХЛ.Дивизион «Запад»-2009/2010.
|Русские Витязи(Чехов)
|176
|75
|D
|60
|4 + 13
|90
|12
|86
|
|
|-
|Юниорская лига. Москва-2009/2010.
|Витязь(Подольск)
|
|
|D
|1
|0 + 3
|0
|
|
|
|
|-
|МХЛ-2010.Плей-офф
|Русские Витязи(Чехов)
|176
|75
|D
|3
|0 + 0
|14
| -3
|2
|
|в Витязь,П
|-
|МХЛ-2010.Квалификационный турнир
|Витязь(Подольск)
|
|
|D
|6
|0 + 4
|6
|
|
|
|
|-
|МХЛ-2010/2011.
|Русские Витязи(Чехов)
|176
|78
|D
|46
|9 + 15
|58
| -10
|103
|
|
|-
|Юниорская лига. Москва-2010/2011.
|Витязь(Подольск)
|
|
|D
|1
|1 + 0
|0
|
|
|
|
|-
|МХЛ-2011.Квалификационный турнир. Запад.
|Русские Витязи(Чехов)
|176
|78
|D
|4
|0 + 3
|4
|
|
|
|
|-
|КХЛ-2011/2012.
|Витязь(Чехов)
|
|
|D
|20
|1 + 1
|4
| -7
|7
|14:15
|в Русские Витязи
|-
|МХЛ-2011/2012.
|Русские Витязи(Чехов)
|176
|81
|D
|36
|8 + 19
|34
| -5
|91
|
|
|-
|МХЛ-2012.Плей-аут
|Русские Витязи(Чехов)
|176
|81
|D
|12
|1 + 2
|26
| -1
|26
|
|
|-
|КХЛ-2012/2013.
|Витязь(Чехов)
|175
|82
|D
|2
|0 + 0
|0
|0
|3
|6:41
|в Русские Витязи
|-
|ВХЛ-2012/2013.
|Кубань(Краснодар)
|175
|82
|D
|35
|3 + 1
|18
|2
|45
|16:45
|в Витязь
|-
|МХЛ-2012/2013.Конференция «Запад»
|Русские Витязи(Чехов)
|175
|82
|D
|8
|0 + 1
|24
| -2
|23
|
|
|-
|КХЛ-2013/2014.
|Витязь(Чехов)
|176
|83
|D
|
| +
|
|
|
|
|до 26.12.2013
|-
|ВХЛ-2013/2014.
|Титан(Клин)
|176
|83
|D
|37
|1 + 1
|86
| -4
|39
|15:04
|
|-
|ВХЛ-2014.Плей-офф
|Титан(Клин)
|176
|83
|D
|4
|0 + 1
|8
|1
|5
|18:57
|
|-
|ВХЛ-2014/2015.
|ТХК(Тверь)
|
|
|D
|41
|0 + 0
|45
| -9
|38
|14:06
|
|-
|ВХЛ-2015.Плей-офф
|ТХК(Тверь)
|175
|85
|D
|3
|0 + 0
|0
|0
|0
|13:20
|
|-
|Кубок губернатора Тверской области-2015.
|Звезда-ВДВ(Дмитров)
|
|
|D
|4
|1 + 0
|8
| -1
|
|
|
|-
|ВХЛ-2015/2016.
|Звезда-ВДВ(Дмитров)
|175
|85
|D
|2
|1 + 0
|2
| -1
|2
|19:33
|до 28.09.2015
|-
|ВХЛ-2015/2016.
|Дизель(Пенза)
|175
|85
|D
|40
|1 + 8
|66
| -7
|50
|17:11
|с 28.09.2015
|}

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Русские витязи»
Игроки ХК «Витязь»‏
Игроки ХК «Кубань»‏
Игроки ХК «Титан»‏
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Звезда-ВДВ»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск‏